«'Tis the Damn Season» (; стилизовано строчными буквами) — песня американской певицы Тейлор Свифт. Вышла 11 декабря 2020 года на лейбле Republic Records в качестве четвёртого трека девятого студийного альбома Evermore. Песня была написана Свифт и Аароном Десснером, а спродюсирована Десснером.

В музыкальном отношении «Tis the Damn Season» — это рождественская песня, которая отказывается от традиционного праздничного значения в пользу меланхолической атмосферы. В ней рассказывается о судьбе женщины по имени Доротея, которая приезжает в свой родной город Тьюпело, штат Миссисипи, и встречает своего бывшего возлюбленного, зная, что возобновившиеся отношения неизбежно закончатся. Это ветреная альтернативная рок-песня, инструменталами в которой служат риффы электрогитары, переплетенные с минимально запрограммированными ударными, в сопровождении скрипки, тромбона и органов. Песня «'Tis the Damn Season» является аналогом трека «Dorothea», который представляет точку зрения бывшего любовника, обращенную к титульному персонажу.

История 
Десснер написал музыку к песне «'Tis the Damn Season» за несколько лет до Evermore и описал её как одну из своих любимых работ. Он сравнил предысторию и процесс создания песни с «» из альбома Folklore и рассказал, что песня могла бы остаться инструментальной, но «кто-то с невероятными способностями [Свифт] к рассказыванию историй и музыкальными способностями взял её и сделал нечто гораздо большее».

«Dorothea» это восьмой трек альбома, написан с точки зрения безымянного рассказчика. Лирические видеоклипы на каждую песню альбома были опубликованы на канале Свифт в YouTube; «Tis the Damn Season» набрала более 8,1 миллиона просмотров по состоянию на декабрь 2021 года.

Композиция 
«'Tis the Damn Season» — это минималистичная, ностальгическая, альтернативная рок-песня, которая переиначивает традиционные рождественские баллады. Песня написана в тональности фа мажор с умеренно быстрым темпом 146 ударов в минуту. Вокал Свифт звучит от C3 до A4. «'Tis the Damn Season» построена на «ледяной», вихревой электрогитаре, минималистичном программировании ударных, синкопированной и редкой перкуссии.

Лирически она написана с точки зрения женщины по имени Доротея, голливудской актрисы, которая возвращается в свой родной город Тьюпело, штат Миссисипи, чтобы навестить свою семью на уик-энд Дня благодарения.
Доротея встречает неназванного бывшего любовника и в итоге неохотно вступает в «мимолетные, но интимные» отношения с кем-то из своей юности и оказывается вместе в постели, несмотря на то, что знает, что ей неизбежно придется снова отказаться от их отношений.
Подобно «Cardigan», «August» и «Betty» на Folklore, песня является частью серии песен, написанных с разных точек зрения на одни и те же романтические отношения; «Dorothea», восьмой трек на Evermore, написан с точки зрения безымянного рассказчика, который более оптимистично относится к возможности снова встречаться с Доротеей. Доротея с болью вспоминает свою роскошную жизнь в Лос-Анджелесе, ненавидя свою звёздную карьеру в пользу комфорта родного города и безымянного адресата: «Так что я вернусь в Лос-Анджелес и к так называемым друзьям / Которые напишут обо мне книги, если я когда-нибудь добьюсь успеха / И удивлюсь единственной душе / Которая может сказать, какие улыбки я подделываю».

Аарон Десснер исполнил партии акустической гитары, бас-гитары, барабанов, электрогитары и фортепиано; также в песне использовались виолончель, фисгармония, клавишные, тромбон и скрипка.

Отзывы 
Песня «'Tis the Damn Season» получила широкое признание критиков за «довольно трогательную» вариацию на темы традиционной, более жизнерадостной праздничной музыки. В рецензии, опубликованной в Rolling Stone, Бриттани Спанос назвала песню «ностальгическим ударом по нутру», «захватывающей до жути конкретную ностальгию и знакомые беспорядочные разгадки, которые неизбежно сопровождают её». Спанос похвалила «лирические изыски» и более неловкое, менее идеалистическое повествование, отличающее её от традиционных рождественских песен. В рецензии на Evermore Клэр Шаффер, также из Rolling Stone, похвалила сюжетную линию, подробно изложенную с разных сторон в песнях «'Tis the Damn Season» и «Dorothea».

Сэм Содомски из Pitchfork высоко оценил использование Свифт её «многословной» и подробной лирики: «она обращается с электрогитарным каркасом Десснера как с пустой страницей дневника, её заметки выплескиваются на поля, используя каждый дюйм пространства, которое он предлагает, чтобы описать туман на лобовом стекле, грязь на шинах, место парковки у её старой школы». Броди Ланкастер из The Sydney Morning Herald назвал песню эмоционально сильной, подчеркнув «отсылки к ностальгии по пригородам», которые показывают, как Свифт комфортно в её родном городе, несмотря на всемирную известность. Мэдлин Кроун из American Songwriter описала сюжетную линию в «'Tis the Damn Season» как «слишком знакомый рассказ о ночи перед Днем благодарения».

Участники записи 
По данным сервиса Tidal.

 Тейлор Свифт — вокал, сочинение песен
 Аарон Десснер — написание песен, продюсирование, запись, акустическая гитара, бас, драм-машина, электрогитара, фортепиано, синтезатор
 Кларис Йенсен — виолончель
 Ник Ллойд — Орган Хаммонда (Hammond B3)
 Джош Кауфман — фисгармония, гитара
 Бенджамин Ланц — аранжировщик валторны, тромбон
 Томас Бартлетт — клавишные, синтезатор
 Грег Калби — мастеринг
 Стив Фэллон — мастеринг
 Джонатан Лоу — сведение, запись, звукоинженер по вокалу
 Юки Нумата Резник — скрипка

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Примечания

Ссылки 
 

Песни 2020 года
Песни Тейлор Свифт
Песни, написанные Тейлор Свифт
Песни, спродюсированные Аароном Десснером